Safan ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Safan (* 1948), US-amerikanischer Komponist
 Mohammed Safan (* 1998), sri-lankischer Leichtathlet